Коля́бин— русская фамилия.

Известные носители 
 Колябин, Александр Сергеевич (род. 1987) — российский кандидат в космонавты-испытатели отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».
 Колябин, Николай Фёдорович (1923—1991) — инженер конструкторского бюро автотранспортного оборудования, полный кавалер ордена Славы.